

1992 
Тест-матч

Чемпионат Европы 92/93. Группа А1

1993

Чемпионат Европы 92/93. Группа А1

Отборочный турнир Кубка Мира-95. Восточная группа А1

Чемпионат Европы 93/94. Группа А1

1994

Тест-матчи

Чемпионат Европы 93/94. Группа А1

Отборочный турнир Кубка Мира-95

Чемпионат Европы 93/94. Группа А1

Чемпионат Европы 94/95. Группа А1

1995

Чемпионат Европы 94/95. Группа А1

Кубок Балтии

Чемпионат Европы 95/96. Группа А1

1996

Чемпионат Европы 95/96. Группа А1

Чемпионат Европы 96/97. Группа B

1997

Чемпионат Европы 96/97 
Матчи за 5-8 места, полуфинал

Матч за 5 место

Турнир памяти И.Купермана

Отборочный турнир Кубка Мира-99. Группа B

1998

Турне по Испании

Отборочный турнир Кубка Мира-99. Группа B

1999

2000 

Сыграно 3 матча: 3 победы.

2001 

Сыграно 5 матчей: 3 победы и 2 поражения.

2002 

Сыграно 12 матчей: 6 побед, 1 ничья и 5 поражений.

2003 

Сыграно 7 матчей: 3 победы и 4 поражения.

2004

Кубок Европейских Наций 2003/04

Кубок Сверхдержав

Контрольные матчи

Кубок Европейских Наций 2004/06

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Тест-матчи сборной России в Новой Зеландии 

1) Карло Маглакелидзе, Владислав Коршунов (капитан), Евгений Проненко, Александр Войтов, Артем Фатахов, Кирилл Кушнарев, Никита Медков, Виктор Гресев, Александр Шакиров, Алексей Коробейников, Владимир Остроушко, Алексей Маковецкий, Михаил Бабаев, Василий Артемьев, Игорь Ключников

2) Александр Хрокин, Владислав Коршунов (В.Цнобиладзе), Алексей Чернышев, Владимир Болтенков, Андрей Гарбузов, Алексей Панасенко, Евгений Матвеев, Андрей Темнов, Александр Янюшкин, Юрий Кушнарев, Олег Кобзев, Игорь Галиновский, Андрей Кузин, Владимир Остроушко, Евгений Титов

3) Карло Маглакелидзе, Валерий Цнобиладзе, Алексей Травкин, Александр Войтов, Артем Фатахов, Никита Медков, Кирилл Кушнарев, Виктор Гресев, Александр Шакиров, Алексей Коробейников (А.Янюшкин), Андрей Кузин, Алексей Маковецкий, Михаил Бабаев, Василий Артемьев, Игорь Ключников. Замены: Гарбузов, Матвеев, Темнов, Галиновский, Остроушко, Щербань, В.Болтенков.

Ю.Кентербери: 1 Matt Fetu, 2 Fainga’a Savieti, 3 Timaru Tafa, 4 Shannan McRae, 5 Andrew Scarlett, 6 Kieran Coll, 7 Eric Smith, 8 Kali Latu, 9 Nick Annear, 10 Jason Merrett, 11 Simon Murray, 12 John Peeters, 13 Matt Hayes, 14 Jared Trevathan, 15 Tevita Latu. Замены: Nathan Tubb, John Direen, Tim O’Sullivan, Nick Strachan, Tanu Suavine, Willie Wright, Kurt Rooney

Россия: 1 Карло Маглакелидзе (Александр Хрокин, 60), 2 Владислав Коршунов (кап) (Валерий Цнобиладзе, 62), 3 Евгений Проненко (Алексей Чернышев, 66), 4 Артем Фатахов, 5 Александр Войтов (Андрей Гарбузов, 56), 6 Виктор Гресев, 7 Кирилл Кушнарев (Андрей Темнов, 59), 8 Евгений Матвеев (Алексей Панасенко, 62), 9 Александр Янюшкин, 10 Юрий Кушнарев (Александр Шакиров, 64), 11 Владимир Остроушко, 12 Игорь Галиновский (Алексей Маковецкий, 66), 13 Михаил Бабаев (Алексей Маковецкий — временная, 29), 14 Андрей Кузин (Игорь Ключников, 65), 15 Василий Артемьев (Олег Кобзев, 72)

Кубок Европейских Наций 2010/12 

Россия: 1. Карло Маглакелидзе, 2. Владислав Коршунов (капитан), 3. Евгений Проненко, 4. Александр Войтов, 5. Андрей Остриков, 6. Виктор Гресев, 7. Евгений Матвеев, 8. Артем Фатахов, 9. Александр Янюшкин, 10. Юрий Кушнарев, 11. Владимир Остроушко, 12. Игорь Ключников, 13. Михаил Бабаев, 14. Андрей Кузин, 15. Василий Артемьев / 16. Александр Хрокин, 17. Алексей Травкин, 18. Андрей Гарбузов, 19. Андрей Темнов, 20. Александр Шакиров, 21. Константин Рачков, 22. Игорь Галиновский.

2012

2013 

 14 января 2013. Тестовый матч.  Россия 12:21 Университет Йоханнесбурга .
 19 января 2013. Тестовый матч.  Россия 13:51 Голден Лайонз .
 2 февраля 2013. Чемпионат Европы.  Россия 13:9 .
 9 февраля 2013. Чемпионат Европы.  29:14 Россия .
 23 февраля 2013. Чемпионат Европы.  Россия 9:23 .
 9 марта 2013. Чемпионат Европы.  23:31 Россия .
 16 марта 2013. Чемпионат Европы.  Россия 43:32 .
 8 июня 2013. Кубок наций IRB.  Россия 20:30 .
 12 июня 2013. Кубок наций IRB.  Россия 19:27 Италия A .
 17 июня 2013. Кубок наций IRB.  Россия 17:30 Аргентина A .
 10 ноября 2013. Тестовый матч.  Россия 31:24 Оксфорд .
 15 ноября 2013. Тестовый матч.  Россия 13:40 .
 23 ноября 2013. Тестовый матч. Лондон, .  28:7 Россия .

2014

2015

2016

2017

2018

2019 

В 2019 году свой первый тест-матч провела вторая сборная России (Россия А) против второй сборной Грузии (Грузия XV).

2020

2021

2022

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Результаты сборной России по регби
 Статистика регби
 Вся статистика российского регби

Регби в России